Соревнования по дзюдо в весовой категории до 60 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 34 спортсмена.

Тадахиро Номура выиграл свою вторую золотую медаль Олимпийских игр, отстояв чемпионское звание, добытое 4 года назад на играх в Атланте. Японские спортсмены завоёвывают медаль в этой весовой категории каждые игры, начиная с 1984 года.

Бронза Айдына Смагулова стала первой Олимпийской медалью в истории Киргизии.

Медалисты

Соревнование

Предварительный раунд

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт